Хью Гарднер Экли (; 30 июня 1915 года, Индианаполис — 12 февраля 1988 года, Энн Арбор, шт. Мичиган) — американский экономист.

Доктор философии (1940) Мичиганского университета; преподавал там же, с 1952 года профессор. В 1964—1968 гг. председатель совета экономических консультантов при президенте США. Член Американской академии наук и искусств (1968). Президент Американской экономической ассоциации (1982).

В 1968—1969 посол США в Италии.

Основные произведения 
 «Макроэкономическая теория» (Macroeconomic Theory, 1961);
 «Макроэкономика: теория и политика» (Macroeconomics, Theory and Policy, 1978).

Примечания

Ссылки 
 Биография Г. Экли

Доктора философии
Преподаватели Мичиганского университета
Выпускники университета Западного Мичигана
Стипендиаты Фулбрайта
Члены Американской академии искусств и наук
Председатели Совета экономических консультантов
Послы США в Италии
Макроэкономисты